Ebru Uygurtaş, née Ebru Ceylan, joueuse de volley-ball turque
 Ebru Ceylan, photographe, scénariste, réalisatrice et actrice turque